Санта-Марія-ді-Лота () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика.
Сан-Мартіно-ді-Лота () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика.
 Лота () — місто і морський порт в Чилі.
 Лота () — село в Естонії, у волості Валґа повіту Валґамаа.